

Patronyme 
Etsuko Inada (1924-2003), patineuse artistique japonaise
Kōji Inada (1964-), auteur japonais de manga
Tetsu Inada (1972-), seiyū japonais
Inada Saburō (1902-1970), peintre japonais

Personnage 
Mizuho Inada, personnage dans le roman Battle Royale

Entreprise 
Inada Family est une entreprise japonaise spécialisée en conception et fabrication de fauteuil de massage à usage domestique.

Homonymie de patronyme